X-Men: Dark Phoenix, een Amerikaanse superheldenfilm uit 2019 geregisseerd door Simon Kinberg;
 Dark Phoenix (Hans Zimmer), de originele soundtrack van deze film gecomponeerd door Hans Zimmer.